Смидо́вич (значения) — многозначный термин: фамилия, а также название ряда населённых пунктов.

Фамилия 
Смидо́вич (, ) — польская и белорусская фамилия; образована от немецкой фамилии  или Шмид (), которая произошла от названия профессии кузнец (). Шляхетский род Смидовичей герба Сухекомнаты происходит из Великого княжества Литовского. Фамилия присутствует в списке дворянских родов Подольской губернии и Тульской губернии.

Известные носители:
 Вересаев, Викентий Викентьевич (наст. фамилия Смидович; 1867—1945) — русский, советский писатель и переводчик, литературовед.
 Смидович, Екатерина Владимировна (1910—1993) — советский учёный и педагог, внёсшая значительный вклад в развитие отечественной нефтепереработки.
 Смидович, Инна Гермогеновна (1870—1940) — русская революционерка-подпольщица, троюродная сестра Викентия Вересаева.
 
 Смидович, Софья Николаевна (1872—1934) — русская революционерка, жена Петра Гермогеновича Смидовича.

Топонимика 
 Смидович — посёлок городского типа в Еврейской автономной области (названный в честь П. Г. Смидовича, которому [вместе с М. И. Калининым] принадлежала идея создания еврейской национальной автономии в СССР).
 Смидович — название села Берёзовка в Раздольненском районе Крыма до 1945 года.

См. также 
 Смидовича — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Смидовичский район
 Улица Смидовича (Нарьян-Мар)
 Улица Смидовича (Шахты)

Примечания